Всего в составе женской сборной СССР по волейболу в официальных турнирах, проведённых в период с 1949 по 1992 годы под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола в рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира, розыгрышей Кубка мира и чемпионатов Европы, выступали 144 волейболистки.

Игроки сборной СССР 
Примечания:
 В скобках после фамилии волейболистки указана её прежняя фамилия, под которой она начинала игровую карьеру в сборной СССР;
 После фамилии и имени указан клуб, за который играла спортсменка в период своего выступления за сборную СССР;
 Далее указаны турниры, в которых спортсменка принимала участие (ОИ — Олимпийские игры, ЧМ — чемпионат мира, КМ — Кубок мира, ЧЕ — чемпионат Европы) и год (полужирным начертанием отмечен победный турнир сборной СССР).

А 
 Абрамова Нелли, «Спартак» Ирк.: ОИ-64, ЧЕ-67.
 Авен Марита — см. Катушева (Авен) Марита.
 Айстере Весма, «Аврора» Р.: ЧМ-82, ЧЕ-83.
 Александрова Лидия, «Локомотив» М.: ЧЕ-63.
 Андреюк Елена, «Уралочка» Св.: ОИ-80, ЧЕ-79.
 Артамонова Евгения, «Уралочка» Ек.: ОИ-92, КМ-91.
 Афанасьева Анна, «Спартак» Л.: ЧЕ-49.
 Ахаминова Елена — см. Соколовская (Ахаминова) Елена.

Б 
 Бадулина Светлана — см. Сафронова (Бадулина) Светлана.
 Базюк Людмила, «Динамо» М.: КМ-77, ЧЕ-83.
 Барышникова Таисия, «Спартак» Л.: ЧЕ-49.
 Батутите Марионна, «Динамо» М.: ЧМ-70, ЧЕ-71.
 Батухтина Елена, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-92, ЧМ-90, КМ-89,91, ЧЕ-89,91.
 Белова Ольга, «Автомобилист» Таш.: КМ-77, ЧЕ-77.
 Берген Лариса, АДК Алма-Ата, «Динамо» М.: ОИ-76, КМ-73, ЧЕ-71,75.
 Билтауэр Астра, «Даугава» Р.: ОИ-64.
 Болдырева Лидия, «Локомотив» М.: ЧМ-56,60, ЧЕ-58.
 Борозна Людмила — см. Жигилий (Борозна) Людмила.
 Бубнова Юлия, «Уралочка» Ек.: ЧМ-90.
 Бубчикова Тамара, ЦСКА: ЧЕ-58.
 Булдакова (Мещерякова) Людмила, «Жальгирис» Каунас, «Динамо» М.: ОИ-64,68,72, ЧМ-56,60,62,70, ЧЕ-55,58,67,71.
 Бунина Татьяна, «Локомотив» М.: ЧЕ-51, ЧМ-52.

В 
 Варкевич Валентина, «Даугава» Р.: ЧМ-56,60, ЧЕ-58.
 Василевская Светлана, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-92, ЧМ-90, КМ-89,91, ЧЕ-91.
 Вейнберга Татьяна, «Даугава» Р.: ОИ-68.
 Вилциня Анна, «Даугава» Р.: ЧЕ-58.
 Виноградова (Каменёк) Валентина, ЦСКА: ОИ-64,68, ЧЕ-63,67.
 Волкова Елена, «Уралочка» Св.: ОИ-88, ЧМ-82,86, КМ-81,85, ЧЕ-81,83,85,87.
 Володина (Яшина) Антонина, ЦСКА: ЧМ-60, ЧЕ-58.
 Волощук Валентина — см. Мишак (Волощук) Валентина.
 Вьялицына Марина, «Уралочка» Св.: ЧЕ-89.

Г 
 Галахова Алиса — см. Крашенинникова (Галахова) Алиса.
 Галушка Вера — см. Дуюнова (Галущка) Вера.
 Гилинская Анна — «Аврора» Р.: КМ-81.
 Голованова (Иванова) Любовь, «Динамо» М.: ЧМ-82, ЧЕ-81.
 Гонобоблева (Семёнова) Татьяна, «Буревестник» Л.: ОИ-72, ЧМ-74, КМ-73, ЧЕ-71.
 Горбатюк Ирина, «Коммунальник» Мн.: ЧМ-86,90, КМ-85, ЧЕ-85,87.
 Горбачёва Кира, «Спартак» Л.: ЧМ-56.
 Горбунова Софья, «Динамо» М.: ЧМ-52,56, ЧЕ-55.
 Горловская Надежда, «Буревестник» Л.: ЧМ-78, ЧЕ-77.
 Губка Лариса, «Искра» Врш.: ЧМ-82.
 Гуреева Людмила, «Буревестник» Од.: ОИ-64.

Д 
 Дашук Инна, «Уралочка» Св./Ек.: КМ-89, ЧЕ-89,91.
 Дубяга Ольга, «Автомобилист» Таш.: КМ-77.
 Дуюнова (Галушка) Вера, «Автомобилист» Таш.: ОИ-68,72, ЧМ-70,74, КМ-73.

Е  
 Евтушенко Любовь — см. Тюрина (Евтушенко) Любовь.
 Ельницкая Галина — см. Леонтьева (Ельницкая) Галина.
 Емельянова Инесса, «Уралочка» Ек.: КМ-91, ЧЕ-91.
 Еремеева (Кононова) Милития, «Локомотив» М.: ЧМ-52,56,60, ЧЕ-49,50,51,58.
 Ерёмина Наталья, «Искра» Врш.: ЧМ-74, КМ-73.

Ж  
 Жалнина Наталья, «Динамо» М.: КМ-77.
 Жарова Александра, «Спартак» М.: ЧЕ-49,50,51.
 Жигилий (Борозна) Людмила, «Спартак» Л., «Динамо» М.: ОИ-72, ЧМ-74,78, КМ-73,77, ЧЕ-77.

З  
 Задорожная Нина, «Буревестник» Од.: ЧМ-62.
 Зезюля Надежда — см. Радзевич (Зезюля) Надежда.

И  
 Иванова Любовь — см. Голованова (Иванова) Любовь.
 Иванская Лирика, «Буревестник» Л.: ЧМ-56, ЧЕ-55.
 Ильченко (Смирнова) Ирина, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-88,92, ЧМ-90, КМ-89,91, ЧЕ-87,89,91.
 Ипполитова Альбина, «Медик» Л.: ЧЕ-51.

К  
 Каленик Лилия — см. Коновалова (Каленик) Лилия.
 Каменёк Валентина — см. Виноградова (Каменёк) Валентина.
 Капустина Лариса, «Уралочка» Св.: КМ-89.
 Катушева (Авен) Марита, «Динамо» М.: ОИ-64, ЧМ-62, ЧЕ-63.
 Качалова Диана, ЦСКА: ЧМ-86, КМ-85, ЧЕ-85,87.
 Квашенинникова Валентина, «Спартак» Л.: ЧЕ-49,50,51.
 Кириллова Ирина — см. Пархомчук Ирина.
 Кирьякова Марина, ЦСКА: ЧМ-86, КМ-85, ЧЕ-87.
 Козакова Ольга, «МедИн» Од.: ОИ-76, ЧЕ-75.
 Козырева (Тимофеева) Любовь, ЦСКА, «Уралочка» Св., «Динамо» М.: ОИ-80, ЧМ-78, ЧЕ-79.
 Коновалова (Каленик) Лилия, «Динамо» М.: ЧМ-56,60,62, ЧЕ-55.
 Кононова Милития — см. Еремеева (Кононова) Милития.
 Коростылёва Наталья, «Искра» Врш.: КМ-77.
 Корытова Светлана, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-88,92, ЧМ-90, КМ-89,91, ЧЕ-89,91.
 Крайнова Татьяна, «Динамо» М.: ОИ-88.
 Крашенинникова (Галахова) Алиса, «Спартак» Л.: ЧМ-56,60, ЧЕ-58,63.
 Кривошеева Ольга, АДК Алма-Ата: ОИ-88, ЧМ-86, КМ-85, ЧЕ-85,87.
 Кудрева Наталья, «Буревестник» Л.: ОИ-72.
 Кузина Елена — см. Назаренко (Кузина) Елена.
 Кузькина Зинаида — см. Смольянинова (Кузькина) Зинаида.
 Кумыш Марина, ЦСКА: ОИ-88, КМ-85, ЧЕ-85,87.
 Кундалева Елена, «Политехник» Чб.: ЧМ-86, КМ-85, ЧЕ-85.
 Кундиренко Серафима, «Динамо» М.: ЧМ-52, ЧЕ-49,51.
 Куницкая Татьяна, «Кировец» Нсб.: ЧЕ-79.
 Кунышева (Никишина) Светлана, «Уралочка» Св.: ОИ-80, КМ-81, ЧЕ-79,81.
 Курятникова Александра, «Локомотив» М.: ЧЕ-51.
 Кушнир Наталья, «Локомотив» М.: ОИ-76, ЧЕ-75.

Л 
 Лантратова Вера, «Нефтяник» Б.: ОИ-68, ЧМ-70, ЧЕ-67.
 Лебедева Галина, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-92, КМ-89, ЧЕ-89,91.
 Леонтьева (Ельницкая) Галина, «Спартак» Л.: ОИ-68,72, ЧМ-70, ЧЕ-67,71.
 Лихолетова Светлана, АДК Алма-Ата: ЧМ-86.
 Логинова Лидия, «Уралочка» Св.: ОИ-80, ЧМ-78,82, КМ-81, ЧЕ-75,79,81.
 Луканина Нинель, ЦСКА: ОИ-64, ЧЕ-63.

М 
 Макаркина (Сулейкина) Людмила, «Автомобилист» Таш.: КМ-77, ЧЕ-83.
 Макогонова Ирина, «Уралочка» Св.: ОИ-80, ЧМ-78, КМ-77,81, ЧЕ-79,81.
 Межиня Илонда, «Даугава» Р.: ЧМ-74.
 Меньшова Татьяна, АДК Алма-Ата: ОИ-92.
 Мещерякова Людмила — см. Булдакова Людмила.
 Миссик Вера, «Медик» Л.: ЧЕ-49.
 Михайловская Людмила, «Буревестник» Л.: ОИ-68, ЧМ-60,62,70, ЧЕ-63.
 Мишак (Волощук) Валентина, «Буревестник» Од.: ОИ-64, ЧМ-62, ЧЕ-63,67.
 Моисеева Антонина — см. Рыжова (Моисеева) Антонина.
 Морозова Наталья, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-92, КМ-89,91, ЧЕ-91.
 Мурадян Нина, «Динамо» М.: ОИ-76, ЧМ-78, ЧЕ-77.
 Мышьякова Татьяна — см. Шаповалова (Мышьякова) Татьяна.
 Мячина Галина, ЦСКА: КМ-77, ЧЕ-77.

Н 
 Назаренко (Кузина) Евгения, «Искра» Врш.: КМ-73, ЧЕ-75.
 Никишина Светлана — см. Кунышева (Никишина) Светлана.
 Никулина Марина, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-88,92, ЧМ-90, КМ-91, ЧЕ-87,91.

О 
 Овчинникова Елена — см. Чебукина (Чебукина, Овчинникова) Елена.
 Огиенко Валентина, «Уралочка» Св./Ек.: ОИ-88,92, ЧМ-86,90, КМ-85,89,91, ЧЕ-83,85,87,89,91.
 Озерова Вера, «Динамо» М.: ЧМ-52, ЧЕ-50,51,55.
 Орлова Надежда, «Уралочка» Св.: ЧМ-82, КМ-81, ЧЕ-81.
 Осадчая Лилия, «Буревестник»/СКИФ К.: ОИ-76, ЧМ-74,78, ЧЕ-75.
 Осколкова Валентина, «Локомотив» М.: ЧЕ-49.

П 
 Павлова Лариса, «Автомобилист» Таш.: ОИ-80.
 Пархомчук (Кириллова) Ирина, «Уралочка» Св. Св./Ек.: ОИ-88, ЧМ-82,90, КМ-89, ЧЕ-83,87,89.
 Петрова Тамара, «Локомотив» М.: ЧЕ-49,50,51.
 Петрунина Елена, «Автомобилист» Таш.: ЧЕ-77.
 Плисмане Скайдрите, «Даугава» Р.: ЧМ-60,62.
 Позднякова Ольга — см. Шкурнова (Позднякова) Ольга.
 Пономарёва Анна, «Медик»/«Буревестник» Л.: ЧМ-52, ЧЕ-49,50,51.
 Поняева Татьяна — см. Третьякова (Поняева) Татьяна.
 Прокошина Людмила — см. Чернышёва (Прокошина) Людмила.
 Пшеничникова Наталья, «Динамо» М.: ЧЕ-55.

Р 
 Радзевич (Зезюля) Надежда, «Уралочка» Св.: ОИ-80, ЧМ-78, КМ-81, ЧЕ-75,77,79,81.
 Разумова Наталья — см. Старшова (Разумова) Наталья.
 Раткевич Ванда, «Аврора» Р.: КМ-77.
 Ризен Ирина — см. Щербакова (Ризен) Ирина.
 Родзевич Наталья, ЦСКА: КМ-77.
 Родионова (Рощина) Татьяна, ЦСКА: ОИ-64, ЧЕ-63,67.
 Ростова Анна, «Буревестник» К.: ОИ-76, ЧЕ-71,75.
 Рощина Татьяна — см. Родионова Татьяна.
 Рудовская Любовь, «МедИн» Од.: ОИ-76.
 Рыжова (Моисеева) Антонина, «Локомотив» М., ЦСКА: ОИ-64, ЧМ-56,60,62, ЧЕ-55,58,63.
 Рыскаль Инна, «Нефтяник»/«Нефтчи» Б.: ОИ-64,68,72,76, ЧМ-62,70,74, КМ-73, ЧЕ-63,67,71.

С 
 Саксе Миньона — см. Хехта (Саксе) Миньона.
 Салихова Роза, «Динамо» М.: ОИ-68,72, ЧМ-70,74, КМ-73, ЧЕ-67,71.
 Салцевич Юлия, ЦСКА: ЧМ-86, ЧЕ-85.
 Сарычева Татьяна, «Локомотив» М.: ОИ-68,72, ЧМ-70, ЧЕ-71,75.
 Сафронова (Бадулина) Светлана, ЦСКА: ОИ-80, ЧМ-82,86, КМ-85, ЧЕ-83,85,87.
 Свиридова Валентина, «Локомотив» М.: ЧМ-52, ЧЕ-49,50.
 Седова Ираида, «Динамо» М.: ЧЕ-50.
 Семёнова Татьяна — см. Гонобоблева (Семёнова) Татьяна.
 Сёмина Мария, «Локомотив» М.: ЧМ-52.
 Сидоренко Татьяна, ЦСКА: ОИ-88,92, ЧМ-90, КМ-85,89,91, ЧЕ-85,89,91.
 Слепакова Светлана, «Автомобилист» Таш.: КМ-81.
 Смирнова Ирина — см. Ильченко (Смирнова) Ирина.
 Смолеева Нина, АДК Алма-Ата, «Динамо» М.: ОИ-68,72,76, ЧМ-70,78, КМ-73, ЧЕ-67,71,75,77.
 Смольянинова (Кузькина) Зинаида, «Динамо» М.: ЧМ-52, ЧЕ-50,55.
 Соколовская (Ахаминова) Елена, «Уралочка» Св., «МедИн» Од.: ОИ-80, ЧМ-82, КМ-81, ЧЕ-79,81,83.
 Соловова Ольга, «Уралочка» Св.: ОИ-80, КМ-81, ЧЕ-79,81.
 Сорокина Татьяна, «Динамо» М.: ЧЕ-77.
 Старовойтова Злата, СКИФ Москва: ЧЕ-50.
 Старшова (Разумова) Наталья, «Уралочка» Св., «Динамо» М.: ОИ-80, ЧЕ-79,81,83.
 Стрельникова Лидия, «Динамо» М.: ЧМ-56,60,62, ЧЕ-55,58.
 Стурмане Мидите, «Аврора» Р.: ЧМ-78, ЧЕ-77.
 Сулейкина Людмила — см. Макаркина (Сулейкина) Людмила.

Т 
 Тимонова Юлия, «Уралочка» Св.: КМ-91.
 Тимофеева Любовь — см. Козырева (Тимофеева) Любовь.
 Тихонина Тамара, ЦСКА: ОИ-64, ЧМ-62, ЧЕ-63.
 Толмачёва Ольга, «Уралочка» Св.: ЧМ-90, ЧЕ-89.
 Топоркова Мария, «Спартак» Л.: ЧМ-52, ЧЕ-50,51.
 Третьякова (Поняева) Татьяна, ЦСКА, «Динамо» М.: ОИ-68,72, ЧМ-70,74, КМ-73, ЧЕ-67,71.
 Тюрина (Евтушенко) Любовь, «Динамо» М.: ОИ-72, ЧМ-70,74, ЧЕ-67.

Х 
 Хехта (Саксе) Миньона, «Даугава» Р.: ЧМ-52, ЧЕ-55,58.
 Хумеринд Айно, «Калев» Таллин: ЧЕ-55.

Ч 
 Чебукина (Чебукина, Овчинникова) Елена, АДК Алма-Ата: ОИ-88,92, ЧМ-86,90, КМ-85,89,91, ЧЕ-83,85,87,89,91.
 Черкасова Татьяна, «Искра» Врш., ЦСКА: ЧМ-82, КМ-77,81, ЧЕ-79,81.
 Чернышёва (Прокошина) Людмила, ЦСКА: ОИ-76,80, ЧМ-74,78,82, КМ-73,81, ЧЕ-75,77,79,81.
 Чеснокова Галина, ЦСКА: ЧМ-62, ЧЕ-63.
 Чудина Александра, «Динамо» М.: ЧМ-52,56,60, ЧЕ-49,50,51,55,58.

Ш 
 Шаповалова (Мышьякова) Татьяна, «Коммунальник» Мн.: КМ-85, ЧЕ-83.
 Шахова Светлана, «Уралочка» Св.: ЧЕ-85.
 Шкурнова (Позднякова) Ольга, «МедИн» Од.: ОИ-88, ЧМ-82, ЧЕ-83.

Щ 
 Щербакова (Ризен) Ирина, АДК Алма-Ата: ЧМ-86, ЧЕ-89.
 Щетинина Людмила, «Динамо» М.: ОИ-76, ЧМ-74,78, КМ-73, ЧЕ-71,75,77.

Ю 
 Юсова Зоя, «Динамо» М.: ОИ-76.

Я 
 Яшина Антонина — см. Володина (Яшина) Антонина.

Сокращения в названиях городов: Б. — Баку, Врш. — Ворошиловград, Ек. — Екатеринбург, Ирк. — Иркутск, К. — Киев, Л. — Ленинград, Мн. — Минск, М. — Москва, Нсб. — Новосибирск, Од. — Одесса, Р. — Рига, Св. — Свердловск, Чб. — Челябинск.

Источники 

Женская сборная СССР по волейболу